Amărăștii de Jos, comune del distretto di Dolj
 Amărăștii de Sus, comune del distretto di Dolj